Amphithalamus är ett släkte av snäckor. Amphithalamus ingår i familjen Barleeiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Amphithalamus